Blöff, 1976-ban bemutatott olasz film, rendezte: Sergio Corbucci
 Blöff, 2000-ben bemutatott brit–amerikai film, rendezte: Guy Ritchie
 Blöff, Guy Ritchie azonos című filmjének mintájára készült, 2017-ben indult, brit-amerikai televíziós sorozat